Bouin (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Bouin (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes